Cantemir ist der Familienname folgender Personen:
 Constantin Cantemir (* 1612; † 1693), Fürst der Moldau
 Dimitrie Cantemir (* 1673; † 1723), Woiwode der Moldau, Historiker, Musiktheoretiker, Geograph, Universalwissenschaftler, Humanist und Enzyklopädist
 Antioh Cantemir, Sohn von Constantin Cantemir

Cantemir steht für folgende Orte:
 Dimitrie Cantemir (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani (Rumänien)
 Dimitrie Cantemir (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu (Rumänien)
 Dimitrie Cantemir (Vaslui) (früher Silișteni), Gemeinde im Kreis Vaslui (Rumänien)
 Cantemir (Republik Moldau), Stadt im Süden der Republik Moldau
 Rajon Cantemir, Verwaltungseinheit in der Republik Moldau

Siehe auch:
 Kantemir
 Candemir